Gajan kan syfta på:
 Gajan, Ariège
 Gajan, Gard